SOJ se može odnositi na:

 Stranično opisni jezik
 ISO 639-3 jezički kod za -{:en:Soi language}-, vidi ISO 639:s
 IATA aerodromski kod za -{:en:Sørkjosen Airport}-
 Savez omladine Jugoslavije